Матла — українське прізвище.

 Матла Зиновій Антонович — представник Проводу ОУН при Південній похідній групі, крайовий провідник ОУН ПівдСУЗ (Південно-східних українських земель) у Дніпрі.
 Матла Омелян-Мирон — діяч ОУН, тимчасовий комендант Львова у 1941 році.

 Матла — початковий бейт (двовірш) касиди або газелі

Українські прізвища